Tøjhuset kan have flere betydninger:

Tøjhuset (Fredericia) – kulturhus.
Tøjhuset (København) – hjemsted for Tøjhusmuseet.
Tøjhuset (Matador) – fra tv-serien Matador (Skjerns Magasin).